Макма́стер (, от кельтск. MacMaighstir) — шотландская и ирландская фамилия (в последнем случае носимая в основном потомками переселенцев из Шотландии). Впервые зафиксирована в первой трети XV века.

 Известные носители
 Макмастер, Бадди (1924—2014) — канадский скрипач, представитель кейп-бретонской народной скрипичной традиции.
 Макмастер, Генри (род. 1947) — американский политик.
 Макмастер, Герберт (род. 1962) — генерал-лейтенант сухопутных войск вооружённых сил США, советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.
 Макмастер, Гордон (1960—1997) — шотландский политик, член британской Палаты общин.
 Макмастер, Дональд, 1-й баронет Макмастер (1846—1922) — канадский и британский парламентарий.
 Макмастер, Дрю (род. 1957) — шотландский легкоатлет, участник Олимпийских игр и чемпион Игр Содружества 1978 года.
 Буджолд, Лоис Макмастер (род. 1949) — американская писательница-фантаст, автор «Саги о Форкосиганах».
 Макмастер, Сесил (1895—1981) — южноафриканский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 1924 года.
 Макмастер, Уильям (1811—1887) — канадский банкир и сенатор, основатель Университета Макмастера (Онтарио).
 Макмастер, Уильям Генри (1877—1968) — американский политик, губернатор Южной Дакоты и сенатор.

Примечания